Agurain / Salvatierra (baskiska: Agurain) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Agurain / Salvatierra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Agurain / Salvatierra är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Agurain / Salvatierra. Runt Agurain / Salvatierra är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Altsasu,  km öster om Agurain / Salvatierra. Trakten runt Agurain / Salvatierra består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien